

Geografia 
 Stange – comune norvegese della contea di Innlandet
 Stange – nome in tedesco di Racines di Fuori, frazione del comune altoatesino di Racines
 Piattaforma di ghiaccio Stange – piattaforma glaciale nello stretto di Stange, in Antartide
 Stretto di Stange – stretto nella Terra di Palmer, in Antartide

Persone 
 August Stange – militare tedesco
 Bernd Stange – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Hugh Stanislaus Stange – scrittore, compositore e regista statunitense